Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs voor Georgië.

De diplomatieke betrekkingen tussen IJsland en Georgië gingen in 1992 van start. IJsland heeft geen fysieke ambassade in Georgië. Van 1999 tot 2006 werd Georgië bediend vanuit de IJslandse ambassade in Rusland. Sinds 2008 werkt de ambassadeur van IJsland vanuit het ministerie van buitenlandse zaken in Reykjavik. De ambassadeur behartigt tevens de belangen van IJsland in Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Kosovo en Noord-Macedonië.

Er is wel een consulaat gevestigd in Tblisi.

Externe links 
 Overzicht van IJslands ambassadeurs

Georgië
IJslandse